Сезон «Сельта» (Віго) 2017—2018 - сезон футбольного клубу Сельта. Клуб взяв участь у Ла-Лізі та Копа-дель-Рей.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Ліга

Турнірна таблиця

Матчі

Копа-дель-Рей

Матчі

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 19 травня 2018.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб
|-

|}

Картки 
Враховано всі матчі. Востаннє оновлено 19 грудня 2017.

«Сухі» матчі 
Востаннє оновлено станом на 19 грудня 2017.

Примітки 

Сезони «Сельта» (Віго)
Celta de Vigo